Rengering steht für:
 Kloster Rengering, Milte, Nordrhein-Westfalen
 Staatswald Rengering, Naturschutzgebiet im Kreis Warendorf, Nordrhein-Westfalen